L'édition 2005 du tournoi de tennis US Clay Court se déroule du 18 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series.

Faits marquants 
 Andy Roddick remporte le tournoi en simple en battant en finale Sébastien Grosjean. Il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Mark Knowles et Daniel Nestor s'imposent en finale face à Martín García et Luis Horna. Ils remportent respectivement leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis US Clay Court
 Saison 2005 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Tennis masculin en 2005
ATP 2005
Tennis aux États-Unis en 2005
Tennis en avril 2005
2005 au Texas